Independent [] ( für unabhängig) steht für:
 Independent, sowohl eine Bezeichnung für unabhängige Produktionen in Kunst und Kultur, als auch für deren Urheber
Independent-Film
 Independent-Label, Plattenfirmen, die ökonomisch unabhängig von den vier großen Major Labels sind
 Independent-Musik, zum Beispiel Independent Rock, siehe Indie-Rock
 Independent-Titel, unabhängige Zeitschriften ohne Beteiligung von Medienkonzernen
 Independent-Verlag, unabhängiger Kleinverlag (Buch)
 Angehöriger der Independents, einer reformatorischen Bewegung in der englischen Kirchengeschichte des 17. Jahrhunderts

The Independent ist der Name folgender Zeitungen und Zeitschriften:
 The Independent (USA), amerikanische Wochenzeitschrift (1848–1928)
 The Independent, britische Tageszeitung
 The Independent (Australien), ehemalige australische Wochenzeitung
 The Independent (Gambia), gambische Tageszeitung

Siehe auch:
 L’Indépendant
 Irish Independent, eine irische Tageszeitung